Viktor Troicki era il detentore del titolo da due anni ma è stato sconfitto in semifinale da Gilles Müller.

Müller ha sconfitto in finale Daniel Evans con il punteggio di 7–65, 6–2.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Dominic Thiem (quarti di finale)
  Pablo Cuevas (quarti di finale)
  Viktor Troicki (semifinale)
  Pablo Carreño Busta (quarti di finale)

  Philipp Kohlschreiber (quarti di finale, ritirato)
  Gilles Müller (campione)
  Martin Kližan (primo turno, ritirato)
  Marcel Granollers (secondo turno)

Wildcard 

  Alex De Minaur (secondo turno, ritirato)
  Thanasi Kokkinakis (ritirato)

  Jordan Thompson (secondo turno)

Qualificati 

  Matthew Barton (secondo turno)
  Gastão Elias (secondo turno)

  Thiago Monteiro (primo turno)
  Christopher O'Connell (primo turno)

Lucky loser 

  Nikoloz Basilashvili (primo turno)

  Santiago Giraldo (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Apia International Sydney 2017